Torre do Castelo é o nome dado a várias construções, com diferentes origens, no Brasil, em Portugal e na Espanha.

No Brasil 
 Torre do Castelo - nome dado ao castelo d'água construído em 1940 numa região alta da cidade paulista de Campinas, que tem em si um transmissor de rádio, um museu da companhia local de água e um mirante em seu topo. Foi eleita uma das Sete Maravilhas dessa cidade.

Na Espanha 
 Torre do Castelo dos Andrade - o nome popular dado à parte remanescente, reconstruída no Século XV, do Castelo de Vilalba, na povoação de Vilalba, na Província de Lugo.

Em Portugal 
 Torre do Castelo de Aguiar de Sousa - uma construção histórica na freguesia de Aguiar de Sousa, concelho de Paredes, datada do Século X e que faz parte da Rota do Românico do Vale do Sousa.

Desambiguação